Сеса́р () — один из департаментов Колумбии, расположенный на севере страны в Карибском регионе. На севере граничит с Гуахирой, на западе с Магдаленой и Боливаром, на юге с Сантандером, на юго-востоке с Норте-де-Сантандером и на востоке с Венесуэлой (со штатом Сулия).
Административный центр — город Вальедупар.

Муниципалитеты 

Примечание: на карте ошибочно обозначены 2 №23

Примечания 

Департаменты Колумбии